Жарвиль-ла-Мальгранж:

 Жарвиль-ла-Мальгранж — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Южный пригород Нанси.
 Жарвиль-ла-Мальгранж — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси.